KTS steht für:

 Kaiserin-Theophanu-Schule, ein Gymnasium in Köln-Kalk
 Kärntner Tourismusschule in Warmbad-Villach, Österreich
 Karpaltunnelsyndrom, die krankhafte Einengung des Nervus medianus im Bereich der Handwurzel
 Kasachstan Temir Scholy, die staatliche Eisenbahngesellschaft Kasachstans
 Katholische Theresienschule Berlin-Weißensee, ein Berliner Gymnasium
 Keirsey Temperament Sorter, ein psychologischer Test, der Menschen in vier Basistemperamente kategorisiert
 Key Telephone System, eine leitungsbezogene Telefonanlage
 Kirchlich-Theologische Schule Basel
 Kirchlich-Theologische Schule Bern
 Kischinjowski Traktorny Sawod, ein ehemaliger Traktorenhersteller aus der Sowjetunion bzw. später Moldawien
 Klaus-Tschira-Stiftung, eine Stiftung mit Sitz in Heidelberg, die Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik fördert
 Klippel-Trénaunay-Weber-Syndrom, ein seltenes Fehlbildungssyndrom
 Konferenz Thüringer Studierendenschaften, Zusammenschluss aller neun Thüringer Studierendenschaften
 Koppeltragesystem, das Koppeltragegestell bei der Deutschen Bundeswehr
 KTS 1 – Kampftruppenschule 1, früherer Name der Infanterieschule der Bundeswehr in Hammelburg
 KTS - Zeitschrift für Insolvenzrecht, die Zeitschrift für Insolvenzrecht aus dem Kölner Carl Heymanns Verlag
 KTS (Freiburg im Breisgau) (Kulturtreff in Selbstverwaltung), der Name eines Autonomen Zentrums in Freiburg im Breisgau
 Kurt-Tucholsky-Schule, eine Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Flensburg
 Teller Mission, ein Flughafen in Alaska, USA, nach dem IATA-Airport-Code

kts steht für:
 Knoten, als Einheitenzeichen im Englischen (auch kt) – deutsch nur kn, die gebräuchlichste Geschwindigkeitseinheit in der Luft- und Seefahrt

KTS